Plainville (Calvados), ancienne commune française du Calvados, rattachée à Percy-en-Auge
 Plainville (Eure), commune française de l'Eure
 Plainville (Oise), commune française de l'Oise
 Plainville, hameau de la commune française de Marolles-les-Buis en Eure-et-Loir

 Plainville (Connecticut), ville américaine du Connecticut
 Plainville (Géorgie)
 Plainville, un village du comté d'Adams dans l'Illinois.
Plainville (Kansas)
Plainville (Massachusetts)
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France